USS Ardent (SP-680), een Amerikaanse stoom trawler.
 USS Ardent (AM-340), een Amerikaanse mijnenveger van de Aukklasse. 
 USS Ardent (1994), een Amerikaanse mijnenjager van de Avengerklasse.